RGA est un sigle qui signifie :
 (angl.) Return goods authorization, une procédure de retour de matériel
 Russia in Global Affairs, une revue russe
 Revue de géographie alpine
 Ray-grass anglais, une herbacée
Recensement Général Agricole

Voir aussi 
 15, 25, 45 régiments du génie de l'air.